Laba kan syfta på:

Geografi

Estland 
 Rannapungerja Jõgi, vattendrag, Ida-Viru län,

Kina 
 Laba Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar